Didier Fraix-Burnet est un astrophysicien français, qui travaille au CNRS.

Carrière et travaux 
Il a trouvé une sorte d'arbre généalogique des galaxies dans laquelle la diversification constitue son sujet de recherche principal depuis 2001. L'objectif est de cartographier la diversité des galaxies apparues au cours de l'histoire de l'Univers, grâce à une toute nouvelle approche issue d'une méthodologie utilisée notamment en biologie évolutive, la cladistique. Elle implique la bioinformatique, les statistiques, les mathématiques et les concepts d'évolution en général.

Voir aussi

Liens internes
 Galaxie
Classification des galaxies
Bulbe galactique

Liens externes
 Blog de Didier Fraix-Burnet
 Profil sur le site de l'Union astronomique internationale

Astrophysicien français
Physicien français du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Astronome français du XXIe siècle
Docteur de l'université Paris VII